Hermitage Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Hermitage Bridge (Perth and Kinross)
 Hermitage Bridge (Scottish Borders)